Майкл Тодд ():
 Тодд, Майкл (1909—1958) — американский продюсер.
 Тодд, Майкл (1929—2002) — американский продюсер, сын Майкла Тодда.